«Любовь после полудня» — фильм Билли Уайлдера (1957).
 «Любовь после полудня» — фильм Эрика Ромера (1972).